Нарти — довгі вузькі сани, поширені в районах Північного Заходу Росії (Ненецький АО і Ямало-Ненецький АО), Сибіру і Далекого Сходу.
 Нарти — герої нартського епосу, поширеного у ряду народів Північного Кавказу, перш за все в абхазо-адигських народів (адигів, абазин, абхазів) і у осетин.
 Нарти — запозичена з польської мови () діалектна назва лиж. Поширена в місцевостях, що межують з Польщею.
 Нарти — застаріла назва кістяних ковзанів з ребер тварин.

Топонім

Нарти — село в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нарти — село в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нарти — село в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства
 Нарти — село в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Нарти — село в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Нарти — село в гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Нарти — село в гміні Єдвабно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Нарти — частина міста Калушин у Мінському повіті Мазовецького воєводства
 Нарти — частина села Пшисипка в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нарти — частина села Юзефув у гміні Кампінос Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства

Примітки